Il doppio del Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Marc López e David Marrero erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Andreas Beck e Christopher Kas.

Oliver Marach e Alexander Peya hanno sconfitto in finale František Čermák e Filip Polášek per 6-4, 6-1.

Teste di serie

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (primo turno)

<li>  Oliver Marach /  Alexander Peya (campioni)
<li>  František Čermák /  Filip Polášek (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2011
ATP World Tour 2011